

Персоналії 
 Адам Шифф — американський політик-демократ, представляє штат Каліфорнія у Палаті представників США.
 Генріх Шифф (1951—2019) — австрійський віолончеліст і диригент.
 Гуго Шифф — хімік; першовідкривач основ Шиффа, інших імінів, якісної реакції на альдегіди з фуксінсірчистою кислотою.
 Джейкоб Шифф — американський банкір єврейського походження, філантроп і громадський діяч.
 Джонатан Шифф — австралійський виробник дитячих телесеріалів.
 Пітер Шифф — президент Euro Pacific Capital Inc.
 Річард Шифф — американський актор, за роль Тобі Зіглера в телесеріалі Західне крило (1999—2006) отримав премію Еммі.

Інше 
 61401 Шифф — астероїд головного поясу.